По́ка (, западноарм. Փոկա, Poga) — село в Ниноцминдском муниципалитете края Самцхе-Джавахети в Грузии, на берегу озера Паравани. Рядом с селом проходит железнодорожная линия Тбилиси — Ахалкалаки, имеется железнодорожная станция Покани.

Около деревни Пока находится село Гандзани. При товарообмене используется грузинский лари (иногда армянский драм).

Населённые пункты рядом с деревней: Сагамо, Гандзани (Гандза), Владимировка, Родионовка, Тамбовка.

Деревня Пока также богата сельским хозяйством, выращиванием пшеницы, кукурузы, подсолнуха и т. д.

Деревня Пока также богата сельским хозяйством, выращиванием пшеницы, кукурузы, подсолнуха и т. д.

Следует отметить что до распада СССР население Посёлка, было намного больше чем сейчас, это связанно с тем что многие жители, после распада уехали на заработки в Россию. Некоторая часть осталось там жить, а некоторые вернулись обратно, некоторые жители переехали в Муниципальный город, некоторые уехали в столицы: Тбилиси и Ереван. Сейчас же посёлок развивается быстрыми темпами, во многом это благодаря туристам, которые приезжают из других стран в селение, из-за этого  многие жители обогащаются засчет своих магазинов, заправок, сто и т.д. Из-за большого потока туристов, государство, в 2020 году выделила деньги для рестоврации дорог в поселке, постройки  платины, отеля, автостоянок, и много другого, как для туристов, так и для жителей посёлка.

Село находится на побережье озеро Паравани(Груз)Парвана(Западноарм), из-за этого в селе очень развита рыболовство, фактически для многих жителей посёлка, это является основным способом дохода. Ловятся в основным такие рыбы как: Ряпушка, карась, карп, сазан, храмули, голавль.

Предки жителей села пришли сюда из регионов: Карс, Ардаган, Эрзурум, Артвин. В основном все пришли из деревни, которая находилась рядом с Ардаганом. Их предки стали беженцами из Османской империи, из-за того что начались массовые побои армянского мирного населения, пришли они в эти земли примерно в 1860-х годах. 

Диалект жителей села, выделяется среди всех диалектов Ниноцминдского муниципалитета, так как является западноармянским Артвинским(Ардаганским) диалектом, также имеется мнение что диалект является Эрзурумским(Каринским). 

Монастырь Святой Нины в Пока.

Женский монастырь Святой Нины в селе Пока (ფოკას წმიდა ნინოს მონასტერი) - небольшой, человек на 7, монастырь около озера Паравани между Ниноцминдой и Цалкой, знаменитый храмом XI века и производством сыра (и шоколадок). Сюда обычно заезжают на пути из Вардзии в Тбилиси, или в дополнение к посещению мегалитов около озера Паравани.
 
Около села есть ещё одноимённый мужской монастырь, не перепутайте.

              История.

Монастырь находится в селе Пока, который был известен с весьма древних эпох. Под именем Пагас это село нарисовано на карте IV века (вариант - I века), которая, впрочем, известна нам по копии XIII (так наз. Tabula Peutingeriana). Вероятно от того Пагаса произошло армянское "Пога" и грузинское "Пока" (или "Фока"). Считается, что тут в античности действительно было какое-то поселение и Святая Нина, войдя в пределы Иберии в июне 320 года, сначала пришла сюда. И даже жила тут какое-то время. С этого момента это место стало знаменито как первая остановка Нины на её пути в Мцхету. Хотя может быть, что слава пришла к селу около Х века, в эпоху распространения популярности Святой Нины.
 
В XI веке здесь появился храм. Это случилось в правление Баграта IV при католикосе Окропире (1033 - 1049). Это был преемник того самого католикоса Мелхеседека, что построил Светицховели и Самтависи. Это значит, что он появился в самый что ни есть "золотой век" грузинской архитектуры, хотя визуально ничего об этом не говорит. Храм выглядит весьма аскетично и несколько "армянско" по стилистике.
 
В XVI веке тут прошлись набегами персы и места обезлюдели. В конце века регион перешёл к Турции. Потом окрестности озера заселили армяне и похоже, что храм стал армянским - около него появились надгробия с армянскими надписями. Они в основном поздние, XX века.
 
Ну и в неведомые эпохи кто-то поставил там каменного барана.

           Современность.

Сейчас монастырь - это хорошо заметный в селе красновато-коричневый храм и несколько хозяйственных пристроек по соседству. Основной вход ведёт к юго-восточному углу храма со стороны старого кладбища. За храмом - магазин монастырских товаров.
 
Храм - это очень простая зальная церковь. То есть, просто четыре стены и двускатная крыша без всяких столбов. Проще не бывает. Он действующий, но двери иногда бывают закрыты. Внутри никаких росписей, всё очень скромно.	
		
              Интерьер.

Экстерьер храма интереснее его интерьера. Над южным входом сохранилась надпись шрифтом асомтаврули. Иногда такой шрифт принимают за армянский, но этот именно грузинский. К сожалению, расшифровку текста пока мне обнаружить не удалось. А внешне выглядит так:
		
	      Храм Святой Нины.	
		
         Надпись над входом.
 
Сохранилось много резьбы по камню. На некоторых участках реставраторы поленились воспроизводить резьбу, и в итоге создали ее условную имитацию. Это хорошо видно на восточном окне. Выглядит так:

	         Храм в Пока.	
		
Но в общем храм выглядит аскетично и грубовато - это такой брутальный архитектурный стиль в Южной Грузии и Армении. И, как в Армении, камень обработан очень качественно. Обратите внимание, как ровно отшлифованы камни и как ровно подогнаны друг к другу.
		
		
		
               Кладка.

По своей грубоватости и математической точности линий он напоминает новодел. Как, собственно, и большинство армянских храмов. Но это XI век. Просто вот такая архитектурная школа в этом регионе.
 
Ну и еще обязательно обратите внимание на надгробные плиты. Они в основном армянские. Одна из них прекрасна своей символикой. Была версия, что это поздняя плита и на ней нарисован асфальтовый каток. Скрытый намек на местных армян, которые некогда подрабатывали в Москве дорожными рабочими. 
 
		
	      Надгробие в Пока.	
		
Надгробие в Пока
Магазин
Архитектура XI века мало кого оставила неравнодушным, зато монастырь бысро прославился своим сырным производством. С некоторых пор тут стали выпускать различные нетривиальные сорта сыра, которые часто можно видеть в элитных сырных магазинах в Тбилиси. Если видите странные коричневые луковицы - это он.

	      Магазин в Пока.	
		
Магазин в Пока
Сыр тут всякий разный и довольно неплохой. Можно пробовать. А вот в саму мастерскую не пускают, там жёсткие санитарные нормы. Кроме сыра монастырь производит шоколад и конфеты "трюфель". Там есть и другие забавные мелочи, но сыр и шоколад - основное. За ними сюда и приезжают. По сути это единственная легкодоступная достопримечательность в Ниноцминдском районе.

Также хочется добавить один интересный факт. В 1990-е года почти 67% села являлись представителями фамилии Мкртчян. Но уже после распада СССР многие иммигрировали в Россию, Армению и в другие страны. А также из-за многих других факторов, численность этой фамилии значительно уменьшилась. На сегодняшний день они не являюсь столь доминирующей фамилией в селе, но также составляет значительно часть населения.

Семья:

Мкртчян, Зороглян, Мадоян, Агаян, Чапанян, Безоян, Тертерян(От Мадоян), Есаян(От Мкртчян), Алванджян, Чахоян(От Мадоян), Испирян, Ованнисян, Овсепян, Куюмчян, Куркчян(От Овсепян), Акопян, Маркосян, Косян, Аракелян, Айрапетян, Карапетян, Бабаджанян, Саакян, Кюрегян, Тонаканян, Ахцхецян, Аветисян, Кунджулян, Папикян, Урфанян, Адамян, Каисчян, Клоян, Айвазян, Халачян, Чарбудахян, Торосян, Киларджян.                     

Приехавшие семья:     

Габоян, Батиров, Слдоян, Симонян, Пнджоян.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Ниноцминдского муниципалитета‎